Ану́фриевка — деревня в Корткеросском районе Республики Коми. Входит в сельское поселение Нёбдино.

Расположена на правом берегу Вычегды.

Название деревни 
Деревня Ануфриевка названа в честь коми писательницы Ануфриевой Альбины Зиновьевны

Примечания 

Населённые пункты Корткеросского района